Miejscowości w Anglii:
 Ogbourne Maizey
 Ogbourne St Andrew
 Ogbourne St George